Hushan bezeichnet:
 die Große Mauer von Hushan (虎山长城), einen Abschnitt der Chinesischen Mauer in der Provinz Liaoning;
 Hushan (Guangshan) (斛山乡), eine Gemeinde der Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan;
 Hushan (Yongding) (湖山乡), eine Gemeinde des Stadtbezirks Yongding in der chinesischen Provinz Fujian